Кубок фиферов — киберспортивный турнир по FIFA, созданный Сергеем Никифоровым в 2016 году.

История 
В 2016 году Сергей Никифоров, известный как Kefir, организовал Кубок РФПЛ среди русскоязычных ютуберов, записывающих контент по серии игр FIFA. Он же и выиграл турнир. С 2017 года Kefir проводит Кубок фиферов; в том году победу одержали 2DROTS (Евгений Бабенко и Никита Панасюк). В 2018 году Никифоров снова выиграл в своём турнире, а на следующий год кубок забрал Антон Кленов. С 2020 года Кубок фиферов проходил по швейцарской системе. В 2020 году чемпионом стала Валентина Шевко (Sxyter), а в 2021 — Константин Гирин (Stavr). В 2022 году после швейцарской системы шёл групповой этап, а затем уже стадия плей-офф. Полуфиналы и финал проходили в фифер-хаусе, где собрались как оставшиеся участники, так и вылетевшие игроки. В этом кубке победил «Амкал», одолев Андрея Алёшина (Сибскану), который также входит в клуб.

В интервью сайту vprognoze.ru Kefir рассказывал, что изначально организовывал кубок в одиночку, но вскоре набрал себе помощников.

Мнения 
Юрий Поддубный из Metaratings назвал Кубок фиферов «мощной платформой для участников и захватывающим событием для зрителей». Его коллега Григорий Зимин счёл соревнование «главным YouTube-FIFA СНГ событием». Артём Ращупкин из Чемпионат.com описал Кубок фиферов 2020, как грандиозное и эпичное событие. Алексей Першин из сетевого издания «Кик» отмечал, что «Кубок фиферов — главный турнир среди звёзд коммьюнити, вернувший некогда позабытым блогерам популярность».

Примечания 

Киберспортивные соревнования